Bahnhof Nauheim steht für folgende Bahnhöfe:
 Bahnhof Bad Nauheim
 Bahnhof Nauheim (b Groß Gerau)